Беляново — название населённых пунктов.

 Беляново — село в Русенской области Болгарии;
 Беляново — деревня в Удмуртии (Россия).